Cestrahelmins är ett släkte av plattmaskar. Cestrahelmins ingår i familjen Deropristiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Cestrahelmins